Conmebol-mästerskapet i futsal 1992 var ett mästerskap i futsal för sydamerikanska herrlandslag som spelades 2–4 juni 1992. Mästerskapet var det första officiella mästerskapet under Conmebols ledning. Brasilien var värdland för turneringen.

Brasilien vann turneringen, följt av Argentina på en andraplats.

Deltagande lag

Resultat

Referenser

1992
Futsal i Brasilien
Futsalåret 1992
1992 i Brasilien
Internationella sportevenemang i Brasilien